Francesco Musotto – politico italiano (1881-1961)
Francesco Musotto – politico italiano (n. 1947)